Васи́лий Чапа́ев:

 Василий Чапаев (1887—1919) — командир Красной Армии, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 «Василий Чапаев» — речной теплоход проекта 305/860.
 «Василий Чапаев» — большой противолодочный корабль проекта 1134-А. Девятый по счёту.

См. также 
 Чапаев